Gmina Skånland () – norweska gmina leżąca w regionie Troms. Jej siedzibą jest miasto Evenskjer.

Skånland jest 209. norweską gminą pod względem powierzchni.

Demografia 
Według danych z roku 2005 gminę zamieszkuje 2954 osób, gęstość zaludnienia wynosi 5,98 os./km². Pod względem zaludnienia Skånland zajmuje 275. miejsce wśród norweskich gmin.

Edukacja 
Według danych z 1 października 2004:
 liczba szkół podstawowych (): 4
 liczba uczniów szkół podst.: 336

Władze gminy 
Według danych na rok 2011 administratorem gminy () jest Merete Hessen, natomiast burmistrzem (, d. ) jest Svein Erling Berg.

Zobacz też 
 gminy Norwegii
 okręgi Norwegii

Bibliografia 
 dane liczbowe: Statistisk sentralbyrå
 dane adresowe i dotyczące władz: Kommunenøkkelen

Skånland